Wheatcroft (motorfiets), Engels historisch merk van motorfietsen
Wheatcroft (Kentucky), plaats in de staat Kentucky in de Verenigde Staten